Милхајм може бити:

 Милхајм (Мозел), општина у округу Бернкастел-Витлих, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Милхајм ан дер Рур, град у округу null, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Милхајм ам Мајн, општина у округу Офенбах, у њемачкој покрајини Хесен.
 Милхајм ан дер Донау, град у округу Тутлинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Милхајм (Баден), град у округу Брајсгау-Хохшварцвалд, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.